Русинов, Иван:
 Русинов, Иван Николаевич (1909—1994) — советский актёр театра и кино, чтец-декламатор, Заслуженный артист Грузинской ССР.
 Русинов, Иван Сергеевич (1925—1982) — Герой Социалистического Труда.